Ufente –  personaggio dell'Eneide
Ufente – corso d'acqua della Pianura pontina